Събитие може да се отнася до:

 Парти
 Фестивал
 Медийно събития
 Спортно събитие

Интернет 
 Виртуално събитие (онлайн събитие)

В математиката и физиката 
 Събитие (математика)
 Събитие (физика)
 Събитие (теория на относителността)
 Събитие (теория на вероятностите)
 Събитие (физика на частиците)
 Импактно събитие (Ефект на пеперудата)
 Хоризонт на събитията